Hemilia är ett släkte av skalbaggar. Hemilia ingår i familjen Cetoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Hemilia